Maka peut désigner :

Toponymes 
 Maka, une ville du Sénégal
 Maka, peut désigner le nom perse d'une région (plus précisément d'une satrapie) comprenant l'actuel Oman et les Émirats arabes unis
 Amphoe Tha Maka, un district de Thaïlande
 le Tafu-Maka, un volcan sous-marin des Tonga situé dans l'océan Pacifique
 Akok Maka, un village du Cameroun dans la commune d'Atok.

Ethnonymes 
 les Maka, un peuple d'Afrique centrale

Langues 
 le maka, une langue bantoue
 le maka, une langue tchadique
 le maká, une langue mataguayo

Patronymes 

 Finau Maka (1977-), un joueur de rugby à XV tongien, frère cadet d'Isotolo ;
 Isitolo Maka (1975-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais, frère ainé de Finau ;
 Edwin Maka (1993-), un joueur de rugby à XV tongien, neveu des deux précédents ;
 Pascal Maka, un véliplanchiste français.

Prénoms

Pseudonyme 
 Maka, rappeur français.

Autres 
 Maka-Maka, une série de mangas yuri japonais écrite et illustrée par Torajirō Kishi.
 , un jeu vidéo japonais pour Super Nintendo.
 Maka Bana, un jeu de société.
 Tetragnatha maka, une espèce d'araignées de la famille des Tetragnathidae.
 Maka, en français de Belgique et en wallon, un dispositif ancien de martinet de forge mû par un moulin à eau.
 Maka, en siouxan (langue du peuple amérindien des Sioux), un mot pouvant avoir plusieurs sens, tels que : Ina Maka, qui signifie la "terre mère", ou encore Maka Sitomni, qui veut dire "tout l'univers".

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom